Ле́нинская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Ленинская улица — улица в Могилёве.

Россия 
 Ленинская улица — улица в Воскресенске.
 Ленинская улица — улица в Королёве.
 В Липецке:
 Ленинская улица — прежнее (до 1936 года) название улицы Мичурина;
 Ленинская улица — прежнее (до 1977 года) название Майской улицы.
 Ленинская улица — улица в Мытищах.
 Ленинская улица — улица в Находке.
 Ленинская улица — улица в Оренбурге.
 Ленинская улица — улица в Самаре.
 Ленинская улица — прежнее название Московской улицы в Саратове с 1924 по 1959 год.

Украина 
 Ленинская улица — прежнее название улицы Лазаревича в Харькове.

См. также 
 Улица Ленина
 Улица Ленинская Слобода (Москва)
 Ленинский проспект

Улицы, названные в честь Владимира Ленина